Numa (Iowa) — cidade do estado de Iowa, Estados Unidos
Numa Pompílio — segundo rei de Roma
NUMA — sigla em inglês para Acesso não uniforme a memória (Non-Uniform Memory Access)
Num — personagem bíblico

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história